Goldring bezeichnet:

 Ring aus Gold
 Winifred Goldring (1888–1971), US-amerikanische Paläontologin
 Mount Goldring, Berg im Grahamland, Antarktika